Алексе́й Леони́дович Ники́форов (род. ) — советский, российский дипломат.

Биография 
Окончил МГИМО МИД СССР (1960) и Высшую дипломатическую школу МИД СССР (1973).

На дипломатической работе с 1960 года.
 1973—1989 гг. — сотрудник Посольства СССР в Югославии и Посольства СССР в Великобритании.
 1989—1994 гг. — сотрудник центрального аппарата МИД СССР, России.
 23 декабря 1994 — 23 октября 1997 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Словении.
 23 октября 1997 — 31 мая 2001 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Швеции.
В настоящее время (2012) является советником Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Семья 
Женат, имеет двоих сыновей.

Награды 
 Благодарность Президента Российской Федерации (22 мая 2011 года) — за многолетнюю добросовестную работу и безупречное исполнение служебных обязанностей.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (1 апреля 1994)
 Чрезвычайный и полномочный посол (5 декабря 1994).

Примечания

Ссылки 
 Биография на labyrinth.ru

Послы Российской Федерации в Словении
Послы Российской Федерации в Швеции
Выпускники МГИМО